Coral Isle — многопользовательская игра ферма от Quartsoft , которая вошла в 50 топ-гроссинг игр на платформе Facebook. Много лет игра радовала своих пользователей, однако больше недоступна из-за прекращения поддержки Flash Player в сети. Coral Isle обрела популярность благодаря высокому уровню взаимодействия и коммуникации между игроками и качественной (на тот момент) графики. Большое количество интересного контента помогло Coral Isle стать одной из лучших в списке подобных.

Сюжет 
История, в которую вы погружаетесь в игре, рассказывает, как выжить после крушения самолёта, если вы застряли на необитаемом острове. Высадка растений и постройка зданий, забота о животных и получение знаний об острове — все это вы научитесь делать в игре.

В результате авиакатастрофы также на острове оказываются и другие персонажи(Бабушка, Студентка, Солдат и др.) которые помогают вам справиться со всей работой для улучшения жизни островитян.

Множество игроков по достоинству оценили не только квесты в игре, но и широкий выбор и разнообразие предметов и блюд.

Коллекции 
С редкими ресурсами в игре не возникает сложностей, так как их можно получить при посещении друзей и нажатии на разные здания и предметы на острове друга. К примеру, обменяв коллекцию найденных железных обломков вы получаете полезные в производстве гвозди.

Игровые валюты 
Игровая валюта представлена двумя видами — жемчуг и еда. Жемчуг можно получить при выполнении заданий и прохождении квестов, также возможна их покупка за реальные деньги через платежную систему Фейсбука.

Еда — это вся провизия, которая имеется у вас. Её можно получить, вырастив урожай и приготовив пищу.

Френдиум 
Одной из выделяющихся особенностей игры стал Френдиум. При посещении друзей вам предоставляется возможность кликать на их здания и другие предметы и за это насчитывается Френдиум. С помощью него вы можете оставить на острове друга различные подарки, чтобы помочь украсить остров и, возможно, поблагодарить соседа.

Острова 
Помимо главного острова, игроку предлагают посетить соседние острова для добычи ресурсов. Исследуя эти острова, герой и его друзья получают больше знаний об острове и местных жителях, открывают новые территории и растения. Таким образом в игре был главный остров — Место Крушения, а также другие: Волчий Остров, Ледяные Горы, Облачные Земли и дополнительные праздничные локации. Каждый остров имел свою выделяющуюся стилизацию, которая соответствовала названию и давала игрокам больше возможностей в игре.

Сиквел 
Из-за того, что с начала 2021 года Adobe Flash Player прекратил свою работу на всех сайтах, игра больше недоступна. Однако, разработчики игры Quartsoft Games  подготовили продолжение игры за довольно короткий срок. Сoral Isle 2: Tropical Stories имеет свою историю, новых ярких персонажей и множество интересных новинок. Сиквел перенял все главные особенности из оригинальной игры что привлекло игроков первой игры продолжить наслаждаться приключением. Трудно не заметить улучшение графики, новые механики и воплощение многочисленных идей и пожеланий пользователей.

Источники и ссылки 
 https://www.gameskinny.com/wfg1d/coral-isle-has-one-of-the-deepest-systems-ive-ever-seen-in-a-flash-game 

Многопользовательские игры
Браузерные игры
Компьютерные игры, разработанные на Украине